Марина Поплавская:
 Поплавская, Марина Владимировна (род. 1977) — российская оперная певица, сопрано.
 Поплавская, Марина Францевна (1970—2018) — украинская актриса, продюсер, комик, педагог.